Magistralni put M5 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M5 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M5 (Serbien)